Tordesilhas - município da Espanha na província de Valladolid;
 Tratado de Tordesilhas - assinado a 7 de Junho de 1494 entre o Reino de Portugal e o recém-formado Reino da Espanha;
 Meridiano de Tordesilhas - meridiano definido pelo Tratado de Tordesilhas.

Desambiguação